Deve Boynu o Deveboynu (Coll de camell, no "del camell") és el nom de diversos colls i caps de territoiris turcs sent els principals:
 Deve Boynu, entre Erzurum i Hasan Kale
 Deve Boynu, prop de Göljuk
 Deve Boynu, entre Gaziantep i Besni a les muntanyes Karadagh
 Deve Boynu, entre Elbistan i Göksu
 Deve Boynu, tres caps a la costa anatòlia de la mar Egea esmentats per Piri Reis.
 Deve Boynu, cap a l'extrem oest de la península de Dayda
 Deve Boynu, cap a la part sud del llac Van